Бьёрн Кристенсен (; род. 10 октября 1963, д. Маллинг, Центральная Ютландия, Дания) — датский футболист. Участник чемпионата Европы 1988 года в составе сборной Дании.

С 2005 по 2007 годы представлял либеральную партию «Венстре» в городском Совете Орхуса.

Клубная карьера 
Родившийся в небольшой деревушке , расположенной в пригороде Орхуса, свою профессиональную карьеру Кристенсен начал в составе местного гранда — ФК «Орхус». В составе «белых» игрок стал чемпионом Дании и дважды — обладателем Кубка Дании, после чего им заинтересовался английский «Ньюкасл», выкупив Бьёрна за  фунтов стерлингов.

Дебют Кристенсена за «сорок», состоявшийся в апреле 1989 года, оказался скомканным — команда Джима Смита на домашнем стадионе уступила «Астон Вилле». Не одержав ни одной победы в последних 9 матчах чемпионата, «Ньюкасл» вылетел из первого дивизиона Футбольной лиги Англии. Выступая во второй лиге, Кристенсен показал себя одним из лидеров команды, однако серьёзная травма колена и приход на пост главного тренера Кевина Кигана не позволили игроку продолжить выступать на прежнем уровне. В феврале 1993 года Кристенсена выкупил «Портсмут». Отыграв два сезона за «помпи», датчанин вернулся на родину, где играл в составе «Ольборга».

Карьера в сборной 
Бьёрн Кристенсен на международной арене представлял сборные Дании различных возрастов. В том числе в 1987—1988 годах он принял участие во всех 8 матчах  Олимпиады 1988 года, по результатам которого датчане не смогли квалифицировать на Игры, лишь одно очко уступив западным немцам, будущим бронзовым призёрам турнира.

Дебют Кристенсена за национальную сборную Дании состоялся 26 августа 1987 года — в товарищеском матче против Швеции он отыграл все 90 минут. В 1988 году Бьёрн был включён в заявку датчан на чемпионат Европы, на котором провёл заключительную встречу группового этапа для своей команды — против сборной Италии.

Достижения 
 «Орхус»
 Чемпион Дании: (1) 1986
 Обладатель Кубка Дании: (2) 1986/87, 1987/88

Примечания 

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу
Игроки ФК «Орхус»
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед»
Игроки ФК «Бристоль Сити»
Игроки ФК «Портсмут»
Игроки ФК «Ольборг»
Члены партии «Венстре»